

Сюниг — річка в Удмуртії, ліва притока Кільмезі
 Сюниг — село, Селтинський район, Удмуртія
 Сюниг — колишнє селище, Селтинський район, Удмуртія

Див. також 
 Синик
 Сюник